Akbarabad sau Akberabad se poate referi la:

India
 Agra, numit Akbarabad când a fost capitală a imperiului Mughal

Iran

Provincia Ardabil
Akbarabad, Ardabil, un sat din Comitatul Germi

Provincia Bushehr
Akbarabad, Bushehr, un sat din Comitatul Jam

Provincia Chaharmahal and Bakhtiari
Akbarabad, Chaharmahal and Bakhtiari, un sat din Comitatul Lordegan

Provincia East Azerbaijan
Akbarabad, East Azerbaijan, un sat din Comitatul Meyaneh

Provincia Fars
Akbarabad, Darab, un sat din Comitatul Darab
Akbarabad, Hashivar, un sat din Comitatul Darab
Akbarabad, Fasa, un sat din Comitatul Fasa
Akbarabad-e Sardasht, un sat din Comitatul Fasa
Akbarabad, Kavar, un sat din Comitatul Kavar
Akbarabad, Khonj, un sat din Comitatul Khonj
Akbarabad, Pasargad, un sat din Comitatul Pasargad

Provincia Gilan
Akbarabad, Lahijan, un sat din Comitatul Lahijan
Akbarabad, Rudsar, un sat din Comitatul Rudsar

Provincia Golestan
Akbarabad, Aqqala, un sat din Comitatul Aqqala
Akbarabad, Azadshahr, un sat din Comitatul Azadshahr

Provincia Hamadan
Akbarabad, Bahar, un sat din Comitatul Bahar
Akbarabad, Khezel, un sat din Comitatul Nahavand
Akbarabad, Zarrin Dasht, un sat din Comitatul Nahavand
Akbarabad, Tuyserkan, un sat din Comitatul Tuyserkan

Provincia Isfahan
Akbarabad, Aran va Bidgol, un sat din Comitatul Aran va Bidgol
Akbarabad, Ardestan, un sat din Comitatul Ardestan
Akbarabad, Zavareh, un sat din Comitatul Ardestan
Akbarabad, Mobarakeh, un sat din Comitatul Mobarakeh
Akbarabad, Nain, un sat din Comitatul Nain
Akbarabad, Natanz, un sat din Comitatul Natanz

Provincia Kerman
Akbarabad, Anbarabad, un sat din Comitatul Anbarabad
Akbarabad, Esmaili, un sat din Comitatul Anbarabad
Akbarabad-e Vaziri, un sat din Comitatul Anbarabad
Akbarabad-e Kahdan, un sat din Comitatul Baft
Akbarabad, Fahraj, un sat din Comitatul Fahraj
Akbarabad, Jiroft, un sat din Comitatul Jiroft
Akbarabad, Sarduiyeh, un sat din Comitatul Jiroft
Akbarabad, Kerman, un sat din Comitatul Kerman
Akbarabad-e Bahari, un sat din Comitatul Kerman
Akbarabad-e Deh Baqer, un sat din Comitatul Kerman
Akbarabad-e Arjomand, un sat din Comitatul Narmashir
Akbarabad, Rafsanjan, un sat din Comitatul Rafsanjan
Akbarabad-e Barkhvordar, un sat din Comitatul Rafsanjan
Akbarabad-e Hejri, un sat din Comitatul Rafsanjan
Akbarabad, Rigan, un sat din Comitatul Rigan
Akbarabad, Gavkan, un sat din Comitatul Rigan
Akbarabad, Gonbaki, un sat din Comitatul Rigan
Akbarabad, Shahr-e Babak, un sat din Comitatul Shahr-e Babak
Akbarabad, Balvard, un sat din Comitatul Sirjan
Akbarabad, Najafabad, un sat din Comitatul Sirjan
Akbarabad, Zeydabad, un sat din Comitatul Sirjan
Akbarabad-e Now Kan, un sat din Comitatul Sirjan
Akbarabad, Zarand, un sat din Comitatul Zarand
Akbarabad 1, un sat din Comitatul Zarand
Akbarabad 2, un sat din Comitatul Zarand

Provincia Kermanshah
Akbarabad, Kangavar, un sat din Comitatul Kangavar
Akbarabad, Kermanshah, un sat din Comitatul Kermanshah
Akbarabad-e Khaleseh Tappeh Ginu, un sat din Comitatul Kermanshah
Akbarabad, Sarpol-e Zahab, un sat din Comitatul Sarpol-e Zahab
Akbarabad, Sonqor, un sat din Comitatul Sonqor

Provincia Khuzestan
Akbarabad, Khuzestan, un sat din Comitatul Izeh
Akbarabad-e Laram, un sat din Comitatul Masjed Soleyman

Provincia Kohgiluyeh și Boyer-Ahmad
Akbarabad, Kohgiluyeh și Boyer-Ahmad, un sat din Comitatul Boyer-Ahmad

Provincia Kurdistan
Akbarabad, Kurdistan, un sat din Comitatul Divandarreh

Provincia Lorestan
Akbarabad, Delfan, un sat din Comitatul Delfan
Akbarabad, Dorud, un sat din Comitatul Dorud
Akbarabad, Khorramabad, un sat din Comitatul Khorramabad
Akbarabad, Kuhdasht, un sat din Comitatul Kuhdasht
Akbarabad, Selseleh, un sat din Comitatul Selseleh

Provincia Markazi
Akbarabad, Khomeyn, un sat din Comitatul Khomeyn
Akbarabad, Saveh, un sat din Comitatul Saveh
Akbarabad-e Nivesht, un sat din Comitatul Saveh
Akbarabad-e Qushchi, un sat din Comitatul Saveh
Akbarabad, Shazand, un sat din Comitatul Shazand

Provincia Mazandaran
Akbarabad, Chalus, un sat din Comitatul Chalus
Akbarabad-e Bala, un sat din Comitatul Chalus
Akbarabad-e Chalus, un sat din Comitatul Chalus
Akbarabad-e Pain, un sat din Comitatul Chalus
Akbarabad, Tonekabon, un sat din Comitatul Tonekabon

Provincia North Khorasan
Akbarabad, Esfarayen, un sat din Comitatul Esfarayan
Akbarabad, Faruj, un sat din Comitatul Faruj

Provincia Qazvin
Akbarabad, Qazvin, Iran
Akbarabad, Rudbar-e Alamut, Qazvin, Iran

Provincia Razavi Khorasan
Akbarabad, Kalat, un sat din Comitatul Kalat
Akbarabad, Kashmar, un sat din Comitatul Kashmar
Akbarabad, Miyan Velayat, un sat din Comitatul Mashhad
Akbarabad, Razaviyeh, un sat din Comitatul Mashhad
Akbarabad, Tus, un sat din Comitatul Mashhad
Akbarabad-e Toroq, un sat din Comitatul Mashhad
Akbarabad, Miyan Jolgeh, un sat din Comitatul Nishapur
Akbarabad, Zeberkhan, un sat din Comitatul Nishapur
Akbarabad-e Now Deh, un sat din Comitatul Rashtkhvar
Akbarabad, Torbat-e Heydarieh, un sat din Comitatul Torbat-e Heydarieh
Akbarabad, Torbat-e Jam, un sat din Comitatul Torbat-e Jam

Provincia Semnan
Akbarabad, Semnan, un sat din Comitatul Shahrud

Provincia Sistan and Baluchestan
Akbarabad, Hirmand, un sat din Comitatul Hirmand
Akbarabad, Irandegan, un sat din Comitatul Khash

Provincia South Khorasan
Akbarabad, Birjand, un sat din Comitatul Birjand
Akbarabad, Khusf, un sat din Comitatul Khusf
Akbarabad-e Olya, un sat din Comitatul Khusf
Akbarabad, Tabas, un sat din Comitatul Tabas

Provincia Teheran
Nasim Shahr, numit Akbarabad în trecut, oraș din Provincia Teheran, Iran
Akbarabad-e Kazemi, un sat din Comitatul Pishva, Provincia Teheran, Iran

Provincia West Azerbaijan
Akbarabad, West Azerbaijan, un sat din Comitatul Khoy

Provincia Yazd
Akbarabad, Behabad, un sat din Comitatul Behabad
Akbarabad, Khatam, un sat din Comitatul Khatam
Akbarabad, Mehriz, un sat din Comitatul Mehriz
Akbarabad, Taft, un sat din Comitatul Taft

Vezi și
 Nazeer Akbarabadi, poet indian